Кубок Нигера по футболу () — ежегодный футбольный турнир в Нигере, основанный в 1962 году. Проводится под эгидой Нигерской федерацией футбола. Победитель турнира получает право сыграть в Суперкубке Нигера и Кубке Конфедерации КАФ. Наиболее титулованный клуб — «Сахель», одержавший 12 побед.

История 

Впервые Кубок Нигера был разыгран в 1962 году. Первым победителем стала столичная команда «Амикале», обыгравшая в финале «Альянс». Данные за период с 1963 по 1973 год неизвестны за исключением результатов 1965 года. Тогда сильнейшей командой страны стал «Сектор 6», обыгравший «Эссор», составленный из игроков других африканских стран, временно находящихся в Ниамее. Наибольшее количество раз в Кубке Нигера побеждал «Сахель» (12 раз). Команды из Ниамея — столицы Нигера — побеждали в Кубке в 38 из 45 розыгрышей.

Турнир трижды был отменён: в 2002 (из-за финансовых проблем), 2005 и 2019 (из-за пандемии COVID-19) годах.

Финалы турнира проводятся на главной футбольной арене Нигера — стадионе Сейни Кунче, вмещающем более 35 тысяч человек. По итогам финала 2021 года от президента Нигера Мохамеда Базума «Национальная жандармерия» как победитель получила 5 миллионов африканских франков, а уступившая команда «Полиция» — 3 миллиона.

Победители и финалисты

Победители по клубам

Примечания

Ссылки 
 playmakerstats.com

Футбол в Нигере
Нигер